Krötenheerdt ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Krötenheerdt (* um 1986), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Johannes Krötenheerdt (1933–2014), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Otto Krötenheerdt (1929–2018), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer